Sergio González (1925) mexikói vitorlázó, olimpikon
 Sergio González (1947) amerikai birkózó
 Sergio González (1976) spanyol labdarúgó
 Sergio González (1990) kubai strandröplabdázó